Comedown Machine — пятый студийный альбом американской инди-рок-группы The Strokes. Выпущен 26 марта 2013 года. Группа решила оставить альбом в тени для СМИ: альбом не появлялся на телевидении, а также не было интервью, фотографий и живых выступлений.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The Strokes